Пеньковський Лев Мінайович (1894—1971) — радянський поет-перекладач.
 Пеньковський Олег Володимирович — працівник радянської розвідки, агент спецслужб Великої Британії та США.
 Стефан Пеньковський — лікар-невролог і психіатр, професор неврології та психіатрії Ягеллонського університету, майор, жертва Катинського розстрілу.